Алексей Рощин:
 Рощин, Алексей Александрович (1905—1997) — советский дипломат.
 Рощин, Алексей Евгеньевич (род. 1985) — испанский хоккеист.
 Рощин, Алексей (род. 1967) — советский, узбекский и киргизский футболист, вратарь.